Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1997/1998 – 55. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu Zdobywców Pucharów 1998/1999. Tym razem trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 14–16 sierpnia 1997
 Runda 2: 23–25 września 1997
 Runda 3: 28 października–3 grudnia 1997
 Ćwierćfinał: 16–17 grudnia 1997
 Półfinał: 17–18 lutego 1998
 Finał: 16 maja 1998 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 14 do 16 sierpnia 1997 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 23 do 25 września 1997 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano od 28 października do 3 grudnia 1997 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 16 i 17 grudnia 1997 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 17 i 18 lutego 1998 roku.

|}

Finał 
Źródło.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Niemczech
1998 w Niemczech
!